Cylindrotoma är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre Justin Marie Macquart 1834. 

Cylindrotoma ingår i familjen mellanharkrankar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mellanharkrankar
Cylindrotoma